Гран-при Канады 1990 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 10 июня 1990 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Айртон Сенна - 1:20,399
 Лучший круг: Герхард Бергер - 1:22,077
 Круги лидирования: Айртон Сенна 11 кругов (1-11); Алессандро Наннини 3 круга (12-14); Герхард Бергер 56 кругов (15-70)
 Герхард Бергер финишировал первым, но получил штраф в одну минуту за фальстарт.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1990 году